Ruller ist der Familienname folgender Personen:

 Jesse van Ruller (* 1972), niederländischer Jazz-Gitarrist und Komponist
 Tomáš Ruller (* 1957), tschechischer Performance- und Multimediakünstler

Rüller ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rüller (1864–1936), deutscher Bildhauer